Een relatief nieuwe term voor eerste hulp bij ongevallen
 Enschedese Hockey Vereniging, een Nederlandse hockeyvereniging
 Eindhovense Handbal Vereniging, een Nederlandse handbalvereniging
 Eindhoven, een stad in Nederland